Соз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний схід від Марселя, 55 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 29 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 52,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт на Соз
 Соз на сайті французького Національного інституту географії
 Соз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Соз на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Соз на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Соз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи